Goatmoon est un groupe de black metal finlandais fondé en 2002 à Helsinki, en Finlande. Il est rattaché à la mouvance national socialist black metal (NSBM) qu'il fréquente depuis ses origines.

Histoire 
Goatmoon a enregistré six démos entre 2002 et 2003 avant de sortir, en décembre 2004, leur premier album Death Before Dishonour via Werewolf Records. Cet album fut un succès instantané.

En 2020, le groupe a sorti 4 albums (dont le dernier, Stella Polaris, en 2017, toujours chez Werewolf Records) et a multiplié les splits et autres sorties confidentielles avec des groupes souvent très sulfureux (Der Stürmer, Dark Fury, Godless North). 

Les prestations scéniques de Goatmoon sont souvent marquées par des altercations avec les autorités locales (comme l'illustre le live Hard Evidence - Illegal Live Activities 2009) ou des groupes d'antifas et autres activistes de la justice sociale. 

Par exemple, en 2016 s'est produit à Chicago le festival Night of Long Knives, festival explicitement néonazi organisé par Behold Barbarity Records, un label figurant sur la liste noire du Southern Poverty Law Center (association américaine souhaitant lutter contre la haine) car diffusant de la "musique de haine." 

Goatmoon a également éveillé l'intérêt des autorités françaises via le festival Call of Terror en région lyonnaise en 2017 et 2019.

Membres 
 BlackGoat Gravedesecrator 
 Stormheit (live) 
 Avenger (live) 
 Kihti (live)

Discographie

Albums 
 2004 : 
 2007 : 
 2011 : 
 2014 : 
 2017 :

Notes et références

Liens externes 
 

Groupe musical formé en 2002
Groupe de national socialist black metal
Groupe finlandais de black metal